Larissa eller Larisa kan avse:

 Larissa (måne) – en av Neptunus månar
 Larisa (djur) – släkte av fjärilar
 Larisa (yacht) – motoryacht tillverkad av Feadship i Nederländerna
 Larissa França – beachvolleybollspelaren född 1982

Geografi 

 Larissa, Aiolien – antik stad i Mindre Asien

 Larissa – prefektur i Thessalien, Grekland
 Dimos Larissa – kommun i Thessalien, Nomós Larísis, 
 Larissa, Thessalien – huvudstaden i prefekturen

 Shayzar, ort i Hamah, Syrien